Hout- en Meubileringscollege, de meubelvakschool opgericht in Amsterdam omstreeks 1918, rond 1990 gefuseerd met die in Rotterdam.
 Harvard Mountaineering Club, een studentenklimmersvereniging op Harvard sinds 1924.
 Hyundai Motor Company, een autofabrikant uit Zuid-Korea, opgericht 1947 door Chung Ju-yung.
 Honda Motor Company, een machinefabrikant uit Japan, opgericht in 1948 door Soichiro Honda.
 Heerema Marine Contractors, een divisie van de Heerema Groep opgericht in 1948.
 Harmonia Mundi Classique, een Frans platenlabel voor klassieke muziek, opgericht 1958.
 HMC Den Bosch, een schaakvereniging te Hintham, opgericht 1966 bij de fusie van Hertogstad en Max Euwe.
 HMC (hockeyclub), een voormalige hockeyclub die verbonden was aan het Maartenscollege uit Haren (Groningen).
 HMC (handbalvereniging), een handbalvereniging in Raamsdonksveer.
 Houtens Muziek Collectief, de muziekschool van Houten, opgericht in 1998
 Hamburg Messe und Congress, een beurs- en congrescomplex in Hamburg, opgericht 1972.
 Harvard Model Congress, een gesimuleerd congres voor studenten van Harvard en elders sinds 1986.
 Haags Milieucentrum, een milieucentrum als stichting opgericht in 1991 voor dienstverlening aan natuur- en milieuorganisaties, uitgever van het periodiek Branding.
 Hardware Management Console, een techniek voor onderhoud van servers ontwikkeld door IBM.
 HMC Westeinde, een ziekenhuis in Den Haag
 Holland Media Combinatie, een uitgever
 de ISO 639-3-taalcode van Central Huishui Hmong, een vorm van Hmong, gesproken door de Hmong in Azië.

Afkorting